Nieszawa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Nieszawa est une ville dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nieszawa est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nieszawa est un village dans la voïvodie de Lublin